Тарас — українське чоловіче ім'я
 Тарас — село, Аксуський район, Жетисуська область, Казахстан

Див. також 
 Тараз
 Тараси